Landgericht Darmstadt bezeichnet das

 Landgericht Darmstadt, seit 1879 ein erst- und zweitinstanzliches Gericht in Darmstadt, heute im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt
 Landgericht Darmstadt (1853–1879), ein von 1853 bis 1879 bestehendes erstinstanzliches Gericht in Darmstadt im Bezirk des Hofgerichts Darmstadt